Olaeta puede referirse a:
 Olaeta, apellido vasco.
 Olaeta, localidad argentina de la provincia de Córdoba.
 Olaeta, concejo del municipio español de Aramayona, Álava.